Schlacht von Preston bezeichnet folgende Schlachten:

 die Schlacht von Preston (1648), in Lancashire, England
 die Schlacht von Preston (1715), in Lancashire, England

und ebenso

 die Schlacht bei Prestonpans (1745), in East Lothian, Schottland